Il singolare del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Andreas Maurer che ha battuto in finale Lawson Duncan 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Joakim Nyström (secondo turno)
 José Higueras (primo turno)
 Henri Leconte (primo turno)
 Balázs Taróczy (primo turno)

 Heinz Günthardt (primo turno)
 Lawson Duncan (finale)
 José López Maeso ()
 Givaldo Barbosa (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Madrid Tennis Grand Prix 1985